Chénier är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 André Chénier (1762–1794), fransk poet
 Louis de Chénier (1723–1796), fransk diplomat
 Marie-Joseph Chénier (1764–1811), fransk dramatiker

Franska efternamn